Larned kan syfta på:

 Simon Larned, amerikansk politiker
 William Larned, amerikansk tennisspelare
 Larned, Kansas

Se även 
 Fort Larned